Die Abkürzung IMU steht für:

 Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung
 IMU Institut, eine arbeitsorientierte Forschungs- und Beratungseinrichtung in Stuttgart, Nürnberg, München, Berlin, Dresden
 Interessensverband mittelständischer Unternehmen und freier Berufe e.V.
 Internationale Mathematische Union
 Internationale Metall-Union (1954–1993); seit 1993: Europäische Metall-Union
 Induktive Meldeübertragung, ein Zugsicherungssystem bei Straßenbahnen und Eisenbahnen
 engl. Inertial Measurement Unit, siehe Inertiale Messeinheit
 Innsbrucker Medizinerunion, eine Liste zur Studentenvertretung an der Medizinuniversität Innsbruck
 Islamic Movement of Uzbekistan, eine Terrororganisation (deutsch Islamische Bewegung Usbekistan – IBU)
 İstanbul Medipol Üniversitesi, Universität in Istanbul
 Italia Medioevale e Umanistica (ital.), eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Imposta municipale unica, Italienische Immobiliensteuer

Andere Bedeutungen von Imu:
 Gauhauptstadt des 3. unterägyptischen Gaues im westlichen Nildelta, siehe Gau (Ägypten)
 traditioneller Erdofen in Hawaii

IMU